Brook peut désigner :

 , un mot anglais désignant un petit ruisseau.

Personnalités

Patronyme 

 Barry Brook (né en 1974), scientifique australien.
 Claudio Brook (1927-1995), acteur mexicain.
 Clive Brook (1887-1974), acteur anglais.
 Faith Brook (1922-2012), actrice britannique
 Irina Brook (1962-), fille de Peter Brook, actrice et metteuse en scène française de théâtre.
 Jayne Brook (1960-), actrice américaine.
 Kelly Brook (1979-), mannequin et actrice anglaise.
 Michael Brook (1951-), auteur-compositeur-interprète, inventeur et producteur de musique.
 Peter Brook (1906-1992), joueur de rugby à XV international anglais.
 Peter Brook (1925-2022), metteur en scène britannique de théâtre.
 Simon Brook, fils de Peter Brook, acteur et producteur britannique.

Personnage de fiction 
 Brook, un personnage du manga One Piece.

Science 
 Brook est un SDK développé par l'université Stanford puis racheté par ATI sous le nom Brook+ puis devenu ATI Stream, permettant de faire du calcul GPGPU sur les cartes ATI.

Toponyme 

 Brook, hameau de la paroisse civile de Bramshaw, situé dans le district de New Forest, comté du Hampshire, en Angleterre ;
 Brook, village et paroisse civile situé dans le borough de Ashford dans le comté du Kent, en Angleterre ;
 Brook, municipalité située dans le comté de Newton en Indiana, aux États-Unis ;
 Charles Brook,  est une localité située sur l'Île de Terre-Neuve.

Patronyme anglais